Futebol Clube do Porto é uma equipa profissional de andebol sediada no Porto, Portugal. Atualmente, joga na Liga Portuguesa de Andebol.

História 
O andebol jogado a onze jogadores iniciou-se a 5 de outubro de 1932, modalidade que viria a ser extinta em 1974–75. Contudo, a modalidade jogada a sete jogadores foi continuada e ainda é hoje jogada no clube. O primeiro título da liga surgiu em 1953–54.

Em 2012–13, o FC Porto sagra-se pela primeira vez na sua história pentacampeão nacional, ao bater o Benfica na última jornada do campeonato.

No início da época 2013–14, a equipa apurou-se pela primeira vez na sua história à Liga dos Campeões da EHF, ao eliminar a equipa romena do Constata na fase de qualificação.

Em 2015-16, o FC Porto apurou-se diretamente pela primeira vez para a Liga dos Campeões da EHF. Com a chegada do antigo melhor do mundo Magnus Andersson para o lugar de treinador em 2018/2019, o clube entrou numa fase de recuperação que lhe valeu a reconquista do título de campeão nacional e o apuramento histórico para a Final4 da EHF Champions League. O famoso formato de Final4 do Andebol Europeu colocava os portistas em lugar destacado e ímpar na história do andebol português e europeu. No entanto, devido à pandemia mundial Covid-19, o apuramento foi anulado e os azuis e brancos foram substituídos por outra equipa da elite andebolística, o que causou um enorme descontentamento na comunidade europeia de andebol para com a EHF. A performance inovadora dos dragões com o ataque 7x6 foi outra das grandes inovações trazidas pelo treinador sueco e que serviu, inclusive, a seleção portuguesa de andebol na fase final da EHF Euro 2020.

Equipa
Os seguintes jogadores compõe a equipa da presente época (2022-23):

Transferências
Transferências para a época 2022-23:

Entradas: 
 Nikolaj Laeso (Lateral Esquerdo) (proveniente do  Aalborg Handbold)

 Jack Thurin (Lateral Direito) (proveniente do  IFK Skovde)

 Jacob Mikkelsen (Lateral Direito) (proveniente do  Istres Provence Handball)

 Ignacio Plaza (Pivô) (proveniente do  AEK Athens)

_

 Saídas:

 Ivan Sliskovic (Lateral Esquerdo) (para o  TVB 1898 Stuttgart)

 Djibril M'Bengue (Lateral Direito) (para o  Bergischer HC)

 Diogo Silva (Lateral Direito) (para o  Pays d'Aix UC)

_

Equipa Técnica

Números retirados

Ex-jogadores

Ex-treinadores
Branislav Pokrajac
Carlos Resende
Ljubomir Obradović
José Magalhães

Competições Europeias
Nota: Os golos marcados pelo Porto aparecem sempre primeiro.

 Taça / Liga dos Campeões Europeus:
1958/59 (1/8 Final), 1959/60 (1/4 Final), 1964/65 (1/16 Final), 1965/66 (1/16 Final), 1966/67 (1/16 Final), 2004/05 (Ronda de Qualificação), 2010/11 (Ronda de Qualificação), 2011/12 (Ronda de Qualificação), 2012/13 (Ronda de Qualificação), 2013/14 (Fase de Grupos), 2015/16 (Fase de Grupos), 2019/20 (1/8 Final), 2020/21 (1/8 Final); 2021/22 (1/8 Final)
 Taça EHF:
1989/90 (1/16 Final), 1990/91 (1/8 Final), 1991/92 (1/4 Final), 1992/93 (1/8 Final), 1997/98 (1/16 Final), 1998/99 (1/8 Final), 2004/05 (1/32 Final), 2010/11 (1/8 Final), 2011/12 (1/8 Final), 2012/13 (1/16 Final), 2014/15 (Fase de Grupos / Top 16), 2016/17 (Fase de Grupos / Top 16), 2018/19 (1/2 Final)
 Taça dos Vencedores das Taças:
1976/77 (1/8 Final), 1977/78 (1/16 Final), 1979/80 (1/8 Final), 1980/81 (1/8 Final), 1994/95 (1/16 Final), 1995/96 (1/16 Final), 1996/97 (1/8 Final), 2000/01 (1/4 Final), 2001/02 (1/4 Final), 2007/08 (1/8 Final)

Palmarés

Andebol de 7

Seniores

 Campeonato Nacional:

 Campeões (23) – recorde: 1953–54, 1956–57, 1957–58, 1958–59, 1959–60, 1962–63, 1963–64, 1964–65, 1967–68, 1998–99, 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2018–19, 2020–21, 2021–22

  Taça de Portugal:

 Campeões (9): 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1993–94, 2005–06, 2006–07, 2018–19, 2020–21

 Taça da Liga:

 Campeões (3) – recorde: 2003–04, 2004–05, 2007–08

 Supertaça Nacional

 Campeões (8) – recorde: 1994, 1999, 2000, 2002, 2009, 2014, 2019, 2021

 Limburgse Handbal Dagen

 Campeões (2): 2009, 2012
 Campeonato Nacional (Reservas): 2
1972/73, 1973/74
 Campeonato Regional: 15
1953/54, 1956/57, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71

Juniores
 Campeonato Nacional: 15
1957/58; 1959/60; 1963/64; 1964/65; 1969/70; 1970/71; 1975/76; 1976/77; 1980/81; 1981/82; 1985/86; 1986/87; 1987/88; 1988/89; 2001/02
 Taça de Portugal: 3
1999/00; 2002/03; 2004/05
 Campeonato Nacional da 2ª Divisão: 2
1991/92; 2006/07
 Campeonato Regional: 19
1960/61; 1961/62; 1962/63; 1963/64; 1966/67; 1967/68; 1968/69; 1969/70; 1970/71; 1972/73; 1973/74; 1974/75; 1975/76; 1976/77; 1981/82; 1987/88; 1988/89; 1989/90; 1991/92

Juvenis
 Campeonato Nacional: 7
1980/81; 1981/82; 1985/86; 1986/87; 1999/00; 2000/01; 2004/05
 Taça de Portugal: 2
1967/68; 1974/75
 Campeonato Regional: 17
1967/68; 1968/69; 1969/70; 1971/72; 1974/75; 1979/80; 1980/81; 1981/82; 1982/83; 1983/84; 1984/85; 1986/87; 1988/89; 1990/91; 1992/93; 1994/95; 2006/07

Iniciados
 Campeonato Nacional: 2
2003/04, 2014/15
 Campeonato Nacional da 2ª Divisão: 1
1989/90
 Campeonato Regional: 6
1981/1982, 1982/83, 1984/85, 1987/88, 1990/91, 1998/99

Infantis
 Campeonato Regional: 5
1994/95; 1995/96; 1996/97; 2001/02; 2006/07
 Taça de Encerramento: 1
2009/10

Minis
 Campeonato Regional: 1
2004/05

Andebol de 11
A prática do Andebol de Onze em Portugal terminou na época 1974/75

Seniores
 Campeonato Nacional : 29
1938/39; 1939/40; 1940/41; 1941/42; 1942/43; 1943/44; 1944/45; 1946/47; 1948/49; 1949/50; 1950/51; 1951/52; 1952/53; 1953/54; 1954/55; 1955/56; 1956/57; 1957/58; 1958/59; 1959/60; 1966/67; 1967/68; 1968/69; 1969/70; 1970/71; 1971/72; 1972/73; 1973/74; 1974/75

 Campeonato Regional: 37
1932/33; 1933/34; 1934/35; 1936/37; 1937/38; 1938/39; 1939/40; 1941/42; 1944/45; 1945/46; 1946/47; 1947/48; 1948/49; 1949/50; 1950/51; 1951/52; 1952/53; 1953/54; 1954/55; 1955/56; 1956/57; 1957/58; 1958/59; 1959/60; 1960/61; 1961/62; 1964/65; 1965/66; 1966/67; 1967/68; 1968/69; 1969/70; 1970/71; 1971/72; 1972/73; 1973/74; 1974/75

 Campeonato Regional (Reservas): 21
1932/33; 1933/34; 1934/35; 1935/36; 1937/38; 1939/40; 1940/41; 1941/42; 1944/45; 1949/50; 1953/54; 1954/55; 1955/56; 1956/57; 1957/58; 1959/60; 1960/61; 1962/63; 1963/64; 1966/67; 1967/68

Juniores
 Campeonato Nacional: 10
1950/51; 1951/52; 1952/53; 1953/54; 1954/55; 1955/56; 1956/57; 1957/58; 1967/68; 1968/69

 Campeonato Regional: 14
1950/51; 1951/52; 1952/53; 1953/54; 1954/55; 1955/56; 1956/57; 1957/58; 1964/65; 1966/67; 1968/69; 1969/70; 1970/71; 1971/72

Ver também 
 Ranking Nacional de Títulos no Andebol

Ligações externas
 Página oficial da modalidade no sítio oficial do clube

Andebol
Futebol Clube do Porto
Fundações em Portugal em 1932
Clubes esportivos fundados em 1932